Arenys puede referirse a:
Arenys de Mar, municipio de la comarca del Maresme.
Arenys de Munt, municipio de la comarca del Maresme.